Église Saint-Patern de Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine) ;
 Église Saint-Patern de Vannes (Morbihan).

Ainsi que :
 Église Saint-Paterne d'Ernes (Calvados) ;
 Église Saint-Paterne de Lieury, à 
 Église Saint-Paterne de Montrond de Neuville-près-Sées (ancienne commune de Montrond, Orne).